Хирамагомедов — фамилия. Известные носители:
 Хирамагомедов, Гаджимурад Сапиюлаевич (род. 1991) — российский боец смешанных единоборств.
 Хирамагомедов, Гамзат Сапиюлаевич (род. 1993) —  российский самбист и боец смешанных единоборств.